Glückaufturm oder Glück auf-Turm steht für folgende Türme:

 Glück auf-Turm (Eibenstock), Aussichtsturm in Eibenstock, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Glückaufturm (Oelsnitz), Aussichtsturm auf der Deutschlandschachthalde bei Oelsnitz/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen

Siehe auch:
 Glückauf (Begriffsklärung)